Anna-Lena Grönefeld e Jean-Julien Rojer sono i campioni dell'Open di Francia 2014 - Doppio misto. Sono stati eliminati al secondo turno da Yung-Jan Chan e John Peers.

Bethanie Mattek-Sands e Mike Bryan hanno vinto il titolo, battendo in finale Lucie Hradecká e Marcin Matkowski con il punteggio di 7-63, 6-1.

Teste di serie 

  Sania Mirza /  Bruno Soares (primo turno)
  Bethanie Mattek-Sands /  Mike Bryan (campioni)
  Elena Vesnina /  Nenad Zimonjić (primo turno)
  Andrea Hlaváčková /  Marc López (primo turno)

  Caroline Garcia /  Bob Bryan (primo turno)
  Kristina Mladenovic /  Daniel Nestor (secondo turno)
  Tímea Babos /  Alexander Peya (secondo turno)
  Martina Hingis /  Leander Paes (secondo turno)

Wildcard 

  Julie Coin /  Nicolas Mahut (primo turno)
  Clothilde De Bernardi /  Maxime Hamou (primo turno)
  Stéphanie Foretz /  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
  Mathilde Johansson /  Adrian Mannarino (primo turno)
  Chloe Paquet /  Benoît Paire (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Parte bassa

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2015